Filipov (masculin ; ) ou Filipova (féminin ; ) est un patronyme bulgare porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Grisha Filipov (1919-1994), dirigeant du Parti communiste bulgare
 Mariya Filipova (1982-), joueuse bulgare de volley-ball
 Pavlina Filipova (1975-), biathlète bulgare
 Stefan Filipov (1943-), joueur bulgare de basket-ball
 Strashimira Filipova (1985-), joueuse bulgare de volley-ball

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme bulgare